Boris Živković, hrvatski nogometaš
Boris Zivkovic, austrijski rukometaš